La Cigale peut désigner :

Une œuvre littéraire 
 La Cigale, une nouvelle d'Anton Tchekhov

Un film 
Adaptation de la nouvelle d'Anton Tchekhov
 La Cigale (La cigarra), un film espagnol de 1948 réalisé par Florián Rey
 La Cigale, un film soviétique de 1955 réalisé par Samson Samsonov
 La Cigale (La cicala), un film italien de 1980 réalisé par Alberto Lattuada

Un lieu public 
 La Cigale, une salle de spectacle parisienne
 La Cigale, une brasserie de Nantes, monument historique